Kavalkade bezeichnet

 ein Theaterstück von Noël Coward 
 ein auf dem Stück basierender Film von Frank Lloyd aus dem Jahr 1933, siehe Kavalkade (Film)
 einen Reiterzug, siehe Kavalkade (Reiten)
 eine musikalische Satzform

Siehe auch:
 Cavalcade